Le terme Blackboard peut renvoyer à plusieurs concepts :
 Blackboard (éditeur de logiciels)
 Nom en anglais de Gras de tableau noir, police de caractères
 Blackboard Jungle, film
 Blackboard Jungle Dub, album de musique